Alcides de Souza Faria Júnior, calciatore brasiliano
Sidney Lima de Araújo, giocatore di calcio a 5 brasiliano
Cidinho & Doca, cantanti del brano Rap das armas